Cazals est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Famille (de) Cazals, famille du Rouergue
 Felipe Cazals, un réalisateur, scénariste, producteur, acteur, directeur de la photographie et monteur mexicain 
 Frédéric-Auguste Cazals, (1865-1941), un dessinateur, écrivain et illustrateur français 
 Guilhem Peire Cazals, , un troubadour
 Léopold Cazals, un militant syndicaliste français
 Lorène Cazals, une animatrice de télévision française
 Louis-Joseph Elisabeth Cazals, un général du génie
 Pierre Cazals, (1853-1946), un homme politique français. 
 Pierre Cazals, un joueur français de rugby à XV 
 Rémy Cazals, un historien français
 Thierry Cazals, un écrivain français

Toponyme 

 Cazals (Lot), commune française du Lot
 Cazals (Tarn-et-Garonne), commune française de Tarn-et-Garonne
 Cazals-des-Baylès, commune française de l'Ariège

Homonymie de patronyme